Александр Студзинский.
 Студзинский, Александр Геннадьевич (род. 1976) — российский футболист.
 Студзинский, Александр Иванович (1843—1907) — начальник Охтенского порохового завода, инспектор пороховых заводов, генерал от артиллерии.